Т-80А (Індекс ГБТУ  - Об'єкт 219А ) - радянський дослідний основний танк. Розроблено в конструкторському бюро Ленінградського Кіровського заводу. Серійно не вироблявся.

Історія створення 
Після прийняття на озброєння танка Т-80 було розпочато роботи з удосконалення його конструкції. Роботи велися у двох напрямках. У конструкторському бюро Заводу імені Малишева розроблявся танк « Об'єкт 478 », паралельно, у конструкторському бюро Заводу імені Кірова було розпочато роботи над модернізованим танком Т-80 під позначенням «Об'єкт 219А». Основним напрямом модернізації було підвищення бронювання, удосконалення системи керування вогнем, а також підвищення вогневої потужності. Для цього було використано башту (і загалом бойове відділення) з харківського танка « Об'єкт 476 ».

1982 року були виготовлені перші дослідні зразки. З грудня 1983 по грудень 1985 р. додатково в Харкові була виготовлена ​​ще одна невелика партія (кілька десятків машин, одна з яких збереглася в Кубинці), відзнакою якої було оснащення навісним динамічним захистом «Контакт-1 » . Однак подальші роботи з Т-80А були припинені, а всі напрацювання згодом використовувалися при проектуванні танка "Об'єкт 219АС", прийнятого на озброєння як Т-80У

Опис конструкції

Озброєння 
Основне озброєння Т-80А становила 125-мм гладкоствольна танкова гармата 2А46М-1. 28 пострілів до неї розміщувалися в гідромеханічному автоматі заряджання з ємністю касети 28 пострілів. Інші постріли перебували у укладках. Військовий боєкомплект складав 45 пострілів. Гармата оснащувалась стабілізатором 2Е42 і мала можливість вести стрілянину керованими снарядами 9М119. З гарматою був спарений 7,62-мм кулемет ПКТ з боєкомплектом 1500 патронів, що возиться. Для боротьби з повітряними цілями та легкоброньованою технікою на башті командира встановлювався 12,7-мм зенітний кулемет НСВТ з боєкомплектом у 300 набоїв.

Засоби спостереження та зв'язку 
Танк Т-80А комплектувався комплексом управління вогнем 1А42, причому був приціл-дальномір 1Г46. Для роботи в нічних умовах використовувався нічний приціл ТПН-4-49-23.

Джерела 
http://btvt.info/1inservice/t-80.htm
Основні бойові танки
Танки СРСР